Cette page contient les pages d'homonymie de Desportes et des Portes.

 Alexandre-François Desportes (1661-1743), dit François Desportes, peintre français ;
 Claude-François Desportes (1695-1774), peintre français, fils de Alexandre-François ;
 Félix Desportes (1763-1849), diplomate, préfet et homme politique français ;
 Georges Desportes (1951-), écrivain français ;
 Gérard Desportes (1957-), journaliste français ;
 Henri Desportes (1865-19?), ecclésiastique catholique français ;
 Henriette Desportes (1877-1951), peintre française ; 
 Jacques Desportes (1952-), coureur cycliste français ;
 Jean-Baptiste-René Pouppé Desportes (1704-1748), médecin et botaniste français ;
 Narcisse Henri François Desportes (1776-1856), bibliographe français ;
 Nicolas Desportes (1718-17887), peintre français, neveu de Alexandre-François ;
 Philippe Desportes (1546-1606), poète et abbé français ;
 Vincent Desportes (1953-), général français ;
 Yvonne Desportes (1907-1993), compositrice française.

 Henri des Portes de La Fosse (1904-2001), général français.

 Claude des Portes (1913-2006), haut fonctionnaire français.
 Albert des Portes (1840-1896), contre-amiral français.

Patronyme normand